Фрайт (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фрайт, Уильям Пауэлл (1819—1909) — английский художник.
 Фрайт, Эдит (род. 1955) — венгерская актриса театра и кино.